L'hyperespace désigne un espace euclidien de dimension supérieure à 3, voire un multivers.
 Plus spécifiquement, l'hyperespace est un moyen de transport fictif utilisé dans de nombreuses séries de science-fiction telles que Fondation, Stargate, Le Guide du voyageur galactique. . .
L'hyperespace de Star Wars est notamment connu du grand public et possède des caractéristiques particulières.